

Aziende 
 Borjomi – marchio di acqua minerale georgiano

Geografia 
Georgia
 Borjomi – città della regione di Samtskhe-Javakheti
 Gola di Borjomi – gola del canyon del Mtkvari
 Municipalità di Borjomi – municipalità di Samtskhe-Javakheti